Гран-при Бельгии 2004 года — четырнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 29 августа 2004 года.



Гонка 

|}

 Поул-позиция: Ярно Трулли 1:56,232
 Лучший круг: Кими Райкконен 1:45,108
 Последнее очко в карьере Оливье Паниса.

Ссылки 
 
 
 
 Comments of 2004 Belgium GP (The race)

Гран-при Бельгии